Centura bezeichnet
 Centura Team Developer (CTD), ein Computerprogramm der Firma Gupta Technologies
 Chrysler Centura, ein Fahrzeug der Automarke Chrysler in Australien